Miejscowości w USA:
 Goose Creek – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Goose Creek – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Berkeley
Gminy w USA:
 Goose Creek (ang. Goose Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Piatt
 Goose Creek (ang. Goose Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Union